Menzingen steht für:

Orte
 Menzingen ZG, Gemeinde im Kanton Zug, Schweiz
 Menzingen (Kraichtal), Stadtteil von Kraichtal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland

Personen
 Mauriz von Menzingen (1654–1713), Schweizer römisch-katholischer Ordenspriester
 Stefan von Menzingen (* etwa 1475; † 1525), württembergischer und brandenburgischer Dienstmann

Siehe auch:
 Mentzingen
 Menzing
 Menzinger